Брукфилд има више значења:
 Брукфилд (Њу Џерзи)
 Брукфилд (Масачусетс)
 Брукфилд (Висконсин)
 Брукфилд (Илиноис)
 Брукфилд (Мисури)